Ва́ловий вну́трішній проду́кт (ВВП) Украї́ни — вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального та нематеріального виробництва.

Станом на 2020 валовий номінальний внутрішній продукт України становив 4 194 млрд ₴. Або  155,6 мільярдів доларів США.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, повідомила Державна служба статистики у п'ятницю. За її даними, номінальний ВВП становив 5 трлн 459,6 млрд грн, а з розрахунку на особу – 131,94 тис. грн.

Структура ВВП 
У 2010 р. у сфері послуг створювалося 62,6 % доданої вартості, у промисловості та будівництві 29,2 %, у сільському господарстві 8,3 %.

Структура валової доданої вартості у 2020 р.

Динаміка ВВП 

Динаміка валового внутрішнього продукту України з 1987 року
Дані національної валюти наведено: 1987-1991 роки — в радянських карбованцях, 1992-1995 роки — купонокарбованцях, з 1996 року — в гривнях.

 Колір фону:  дані УРСР   позначає прогнозовані дані, які не є остаточними.

* — 2014 - 2021 роки не враховано ВВП на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Регіональний ВВП 

Регіони України за величиною валового регіонального продукту (ВРП) у 2012 р.

Див. також 
 Макроекономіка
 Економіка України

Примітки

Посилання 
 Валовий регіональний продукт областей України 2004—2012 рр (Інтерактивна графіка)
 

Економіка України